Osoby o nazwisku Giżycki:
 Antoni Klemens Giżycki – herbu Gozdawa (1744–1806), szambelan Stanisława Augusta 
 Bartłomiej Giżycki – herbu Gozdawa (1682–1768), kasztelan wyszogrodzki
 Bartłomiej Giżycki (ok. 1770–1827) – herbu Gozdawa (1770–1827), generał wojsk rosyjskich
 Franciszek Ksawery Giżycki – herbu Gozdawa (1786–1850 lub 1843)
 Jan Marek Giżycki – herbu Gozdawa (1844–1925), historyk, profesor
 Jerzy Giżycki (1918–2009) – krytyk filmowy, publicysta, szachista
 Jerzy Giżycki (1889–1970) – pisarz i dyplomata
 Kajetan Giżycki – herbu Gozdawa (1720–1785), konfederat barski, pułkownik, marszałek wołyński 
 Kamil Giżycki – (1893–1968) – polski pisarz i podróżnik
 Mikołaj Giżycki – herbu Gozdawa, 1622–1633 kasztelan czerski
 Paweł Giżycki – herbu Gozdawa (1400–1463), biskup płocki
 Paweł Giżycki – herbu Gozdawa (1692–1762), jezuita, architekt baroku, malarz, rzeźbiarz
 Tadeusz Giżycki – herbu Gozdawa (zm. 1801), polski szlachcic 
 Wincenty Giżycki – herbu Gozdawa (XV w.), marszałek książąt mazowieckich
 Zygmunt Giżycki – herbu Gozdawa (1397–1461), proboszcz w Płocku

Inne 
 Giżycko – miasto w województwie warmińsko-mazurskim
 powiat giżycki – powiat w województwie warmińsko-mazurskim utworzony w 1999